

Toponyme 

Lautenbach, commune française du Haut-Rhin
Lautenbachzell, parfois orthographié Lautenbach-Zell, autre commune française du Haut-Rhin
Lautenbach, commune allemande du Land de Bade-Wurtemberg

Patronyme 

Anke Lautenbach (née en 1960), chanteuse allemande
Conrad Lautenbach (1534-1595), théologien, pasteur, bibliothécaire, historien et traducteur allemand
Manegold de Lautenbach (v. 1030-1103), théologien et polémiste : Lautenbach n'est pas un nom de famille ou patronyme au sens moderne mais celui de sa localité d'origine